Josip Barišić – chorwacki piłkarz (ur. 1981).
 Josip Barišić – chorwacki piłkarz (ur. 1983).
 Josip Barišić – chorwacki piłkarz (ur. 1986).